La Copa del Món d'escacs de 2002 fou un torneig d'escacs per eliminació directa, disputat entre el 9 i el 20 d'octubre de 2002, a Hyderabad (Índia). El campió fou el Gran Mestre indi Viswanathan Anand.

Fase preliminar 
24 jugadors prengueren part a la Copa del Món, que foren dividits en 4 grups de 6 jugadors, dels quals els dos primers passarien a jugar l'eliminatòria final:

Grup A 
Resultats fase prèvia del grup A:

Grup B 
Resultats fase prèvia del grup B:

Grup C 
Resultats fase prèvia del grup C:

Grup D 
Resultats fase prèvia del grup D:

Eliminatòria Final

Referències 

2002
Escacs al 2002
Competicions esportives del 2002
Competicions d'escacs a la República Popular de la Xina